Santurtzi, in Spanje, vroeger officieel (Spaans) Santurce geheten, tegenwoordig (Baskisch) Santurtzi
Santurce, in Puerto Rico.